Villedieu (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Villedieu (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Villedieu (Creuse) – francuska gmina w regionie Limousin
 Villedieu (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Villedieu (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Villedieu (Vaucluse) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże

Zobacz też: Les Villedieu – francuska gmina w departamencie Doubs, w regionie Franche-Comté